CYC, sigle composé des trois lettres C et Y, peut faire référence à :
Caen Yacht Club, une association visant à permettre la découverte et la pratique de la voile dans le secteur de Caen.

CYC est un code qui peut faire référence à :
 Aérodrome de Caye Chapel, au Belize, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CYC est aussi une abréviation qui peut faire référence à :
 Cyc (où Cyc est une abréviation d'encyclopédie), une base de connaissances issues du sens commun ayant pour but le développement d'un système intelligent.

Code IATA des aéroports